Кубок маршала Тито 1976/1977 () — 29-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1976/1977
Спорт в Югославии в 1976 году
Спорт в Югославии в 1977 году
Югославия